Villard (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota in de Verenigde Staten

Villard (Creuse)
Villard (Haute-Savoie)
ook:
Villard-Bonnot, Isère 
Villard-de-Lans, Isère 
Villard-d'Héry,  Savoie 
Villard-Léger,  Savoie 
Villard-Notre-Dame, Isère 
Villard-Reculas, Isère 
Villard-Reymond, Isère 
Villard-Saint-Christophe, Isère 
Villard-Saint-Sauveur,  Jura 
Villard-Sallet,  Savoie 
Villard-sur-Bienne,  Jura 
Villard-sur-Doron,  Savoie

Villards-d'Héria, Jura

gemeenten met de naam Villar
gemeenten met de naam Villars